Gršćica je zaselak na južnoj obali Korčule, primorski dio naselja Blato. Nalazi se 6 km jugozapadno od Blata i 39 km jugozapadno od grada Korčule. Dobila je ime po uvali Velika Gršćica, u koje se nalazi. U Gršćici nalazi se luka.

Istočno od Gršćice prolazi županijska cesta Ž6223.

Izvori 

Korčula